— річка в Австрії.
 «Камп Ноу» — стадіон у Барселоні.

Див. також 
 Кемп
 Табір (значення)